Thory puede referirse a:

Divisiones administrativas

En Francia 
 Thory, comuna de Somme.
 Thory, comuna de Yonne.

Personalidades 
 Claude Antoine Thory (1759-1827), botánico francés.

Véase también 
 Tory, quien pertenece o apoya al Partido Conservador (Reino Unido).